Името Иван Атанасов носят следните хора:

 Иван Атанасов-Арабаджията, български революционер.
 Иван Атанасов Инджето (1846 – 1896), български революционер, опълченец.
 Иван (Яне) Атанасов (1853 – 1908), български опълченец
 Иван Атанасов (1895 – ?), български офицер, полковник.
 Иван Атанасов, вратар на Локомотив (София), Спартак (Варна) и Академик (София), по-късно треньор на ПСФК Черноморец Бургас (София).
 Иван Димитров Атанасов (р. 1972), български писател, гейм дизайнер и автор на ролевата игра „Аксиом16“.
 Иван Димитров Атанасов (р. 1979), български преводач и писател.